Tarnopol – miasto na Ukrainie
 Tarnopol – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka
 Tarnopol – stacja kolejowa na Ukrainie

Zobacz też 
 gmina Tarnopol